

Wydarzenia 

 15 stycznia – Syzyniusz został papieżem.
 25 marca – Konstantyn został wybrany 88. papieżem.
 29 sierpnia – Japonia rozpoczęła bicie własnej monety.

Zmarli 
 4 lutego - papież Syzyniusz

708